Poppenbüttel steht für:
 Poppenbüttel (niederdeutsch: Poppenbüddel), Hamburger Stadtteil im Nordwesten des Bezirks Wandsbek, siehe Hamburg-Poppenbüttel

Poppenbüttel ist der Familienname folgender Personen:
 Otto Henneberg-Poppenbüttel (1905–1986), deutscher Landwirt und Politiker (CDU)